Тишкин — русская фамилия. Происходит от имени Тишка, производной формы от имени Тихон. Также — топоним.

Фамилия 
 Тишкин, Алексей Алексеевич (род. 1963) — российский историк, археолог.
 Тишкин, Владимир Фёдорович (род. 1949) — советский и российский физик.
 Тишкин, Григорий Алексеевич (1941—2011) — советский и российский историк.
 Тишкин, Николай Венедиктович (1907—1981) — советский контр-адмирал, начальник военно-морской разведки.
 Тишкин, Максим Викторович (1989) — российский футболист.

Топоним 
 Тишкин — хутор в Ростовской области.

См. также 
 Тишкино